Dag Hammarskjöld - um diplomata, economista e escritor sueco.
Hjalmar Hammarskjöld - um político da Suécia.
Desambiguações de sobrenomes